

Astronomia 
 151430 Nemunas – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Nemunas – fiume che attraversa Bielorussia, Lituania e Russia
 Nemunas – villaggio della Lituania

Altro 
 Futbolo Klubas Nemunas Alytus – società calcistica lituana scioltasi nel 1992
 Girone Nemunas – gironi calcistici delle Aukščiausioji lyga 1973, Aukščiausioji lyga 1974, Aukščiausioji lyga 1975 e altre

Pagine correlate 
 Neman